O LASIGE é uma unidade de investigação da Universidade de Lisboa, sediado na Faculdade de Ciências.

Ligações externas
 Página do LASIGE

Universidade de Lisboa
Institutos de investigação em Portugal